Serie A1 1980-1981 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A1 1980-1981 – stagione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A1 1980-1981 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A1 1980-1981 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile